Arámbarri es el apellido de varias personalidades:

Jesús Arámbarri, compositor español.
Modesto Arámbarri, militar español.

Otros usos 
También puede encontrarse este apellido con la forma llana Arambarri.